Le tournoi de tennis de Richmond est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute du 19 au .

Rosalyn Fairbank remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathy Jordan, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Candy Reynolds.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Richmond
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Richmond
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en septembre 1983